Натиск:
 Натиск, в полиграфии — давление печатной формы на бумагу при печатании, также выпуклость на оборотной стороне запечатанной бумаги.
 «Натиск» — российская рок-группа.
 Натиск (удар пехоты холодным оружием) — На-ура.
 «Натиск» — эпизод телесериала «Секретные материалы».